Kappa
Kappa (família de foguetes)
Kappa (letra)
Kappa (empresa)

Localidades

Kappa (Illinois)

Outros
 Kappa — empresa italiana de material esportivo.

Desambiguação